Aqraba, a la Yamama, vegeu Batalla d'Aqraba
 Aqraba a Síria, residència dels prínceps ghassànides. Se suposa que podria ser el modern llogaret d'Aqraba a la comarca siriana de Jedur, al sud-est del país
 Aqraba (Palestina), ciutat de Palestina, districte de Nablus